Jméno a příjmení Miroslav Sedlák má více nositelů:

 Miroslav Sedlák (1913–1981) –  český a československý politik ČSSD, po roce 1948 v exilu
 Miroslav Sedlák (fotbalista) (* 1993) – slovenský fotbalista
 Miroslav Sedlák (kronikář) (* 1922) – český kronikář Sokola Mělník a obce Libiš